Давыдова — деревня в южной части Свердловской области, в Каменском городском округе.

География 
Деревня Давыдова расположена в 27 километрах (в 38 километрах по автодороге) к западу от города Каменска-Уральского, в лесной местности на правом берегу реки Исети, в устье её правого притока — реки Карасий Исток. Относится к Маминской сельской администрации.

Ближайшие населённые пункты: село Маминское в 3 километрах к востоку и село Троицкое в 6 километрах к юго-востоку.

История 
В ревизской сказке вписано, что один из первопоселенцев Василий Леонтьевич Сметанин (37 лет) пришёл в Камышловскую слободу в 1715 году с сыном из Каргаполя Олонецкой губернии. В том же 1715 году в Давыдовой срубил себе избу Козьма Кошкин из Кунгура. Многие давыдовцы активно участвовали в Пугачёвском восстании. В 1734 году деревня внесена на ландкарту А. Кичигина.

Земство в 1893 году здесь открыло школу грамотности. В 1926 года входила в состав Покровского района, Троицкого сельсовета. С 1929 года — колхоз, с 1960 года — бригада совхоза «Мамино»

Население 

Структура
 По данным 1904 года, в деревне было 92 двора с населением 515 человек (мужчин — 260, женщин — 255), все русские.
 По данным переписи 2002 года, русские составляли 100 % от числа жителей. По данным переписи 2010 года в селе было: мужчин — 9, женщин — 14.

Инфраструктура 
 Список улиц
 улица Ленина
 улица 8 Марта
 улица Набережная

Примечания 

Населённые пункты Каменского городского округа
Населённые пункты на Исети